
Pesci – animali del gruppo dei vertebrati

Persone 
Alessandro Pesci (1960) – direttore della fotografia italiano
Fausto Pesci (...–1916) – aviatore e militare italiano
Joe Pesci, propr. Joseph Frank Pesci (1943) – attore e musicista statunitense di origine italiana
Luigi Pesci (1819–...) – patriota italiano
Ugo Pesci (1846-1908) – giornalista italiano, studioso di Casa Savoia

Altro 
Pesci – in astrologia, uno dei dodici segni zodiacali
Pesci – in astronomia, costellazione dello Zodiaco

Pagine correlate 
 Pesce (disambigua)

Altri progetti